Håndbold VM Damer 2003 blev afholdt i Kroatien i perioden 2. – 14. december 2003.

Indledende runde

Hovedrunde

Kamp om 5.pladsen 
 Spanien – Norge 27-26

Semifinaler 
 Ungarn – Sydkorea 40-38
 Frankrig – Ukraine 28-26

Bronzekamp 
 Sydkorea – Ukraine 31-29

Finale 
 Frankrig – Ungarn 32-29

Slutstilling 

1. Frankrig
2. Ungarn
3. Sydkorea
4. Ukraine
5. Spanien
6. Norge
7. Rusland
8. Slovenien
9. Serbien & Montenegro
10. Rumænien
11. Østrig
12. Tyskland
13. Danmark
14. Kroatien
15. Tjekkiet
16. Japan
17. Angola
18. Tunesien
19. Kina
20. Brasilien
21. Elfenbenskysten
22. Argentina
23. Australien
24. Uruguay

Danmarks kampe 

Alle Danmarks kampe blev spillet i Cakovec.

Kilde/ekstern henvisning 
International Handball Federation

2003 (kvinder)
Håndbold i 2003
Kvindehåndbold